Marcel Gouron (1900-1982), archiviste et historien français
 André Gouron (1931-2009), historien français du droit